Saint-Gérand est le nom de plusieurs communes françaises :
 Saint-Gérand, commune du Morbihan ;
 Saint-Gérand-le-Puy, commune de l'Allier (arrondissement de Vichy) ;
 Saint-Gérand-de-Vaux, commune de l'Allier (arrondissement de Moulins).

Saint-Gérand est le nom de scène porté par :
 Joseph-François Gallier, dit Saint-Gérand, directeur de théâtre français du .

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France